La Vie en rose - canção
 La Vie en Rose (canção de Iz One)
 La Vie en rose (filme)

Desambiguação